Иглесиас може да се отнася за:

 Хулио Иглесиас – популярен испански певец.
 Енрике Иглесиас - популярен испански певец, син на Хулио Иглесиас.
 Иглесиас - град в Италия, автономен регион и остров Сардиния, провинция Южна Сардиния.